Il confine tra la Repubblica del Congo e la Repubblica Democratica del Congo descrive la linea che separa i due stati. Ha una lunghezza di .

Storia

In generale, l'attuale disposizione dei confini non separa diversi gruppi etnici; Pertanto, i gruppi Ngala e Téké sono presenti su entrambi i lati del confine. Invece, corrisponde in parte al limite settentrionale dell'ex impero del Congo e al suo confine con il regno tokolu, sebbene non sia mai stato impostato in modo lineare.

Le esplorazioni degli ultimi decenni del XIX secolo hanno portato le potenze coloniali a stabilire i limiti dei loro possedimenti in Africa. Così ebbe luogo la convenzione del 5 febbraio 1885 tra l'esecutivo della Repubblica francese e l'Associazione internazionale del Congo per la delimitazione dei rispettivi possedimenti. Da allora il confine è stato oggetto di numerose dispute, tra cui una controversia dinanzi alla CIG in merito alla sovranità su alcune isole fluviali; così un intervento di soldati zairi uccise due persone sull'isola di Mbamou il 24 aprile 1976. Un aumento delle tensioni tra i due paesi fu osservato durante la Guerra fredda, quando lo Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo) era sotto l'influenza occidentale, mentre che la Repubblica popolare del Congo era sotto l'influenza sovietica.

Dalla fine della guerra fredda, le tensioni persistono. Nel 1997, durante la guerra civile che si oppose all'esercito regolare e alle milizie del presidente Pascal Lissouba contro le milizie di Denis Sassou Nguesso, il presidente del Congo-Kinshasa, Joseph Kabila, mandò le truppe attraverso il fiume a puntare artiglieria su Kinshasa da Brazzaville. I conflitti interni ed esterni che entrambi i paesi attraversano regolarmente causano lo sfollamento dei rifugiati, nonché traffico di combattenti e armi. Il confine, in particolare nella sua porzione di terra è stato teatro di numerosi traffici illegali (armi leggere, droghe), in particolare durante gli anni '90 (periodo di guerre civili sul lato e sul lato del confine).

C'è anche una pressione migratoria lungo il confine, che si traduce in disparità economiche tra i due paesi: grazie al reddito generato dall'estrazione di petrolio, la Repubblica del Congo è oggi uno dei paesi più ricchi dell'Africa sub-sahariana (secondo i dati del FMI, PIL / hab. A parità di potere d'acquisto nel 2018 è di 6.706 dollari internazionali), mentre la Repubblica Democratica del Congo è la penultima gamma della classificazione stabilita secondo i dati del FMI, con 785 dollari internazionali per abitante. Una proporzione notevole ma difficile da valutare (le stime vanno dal 10 al 25%) della popolazione di Brazzaville è originaria di Kinshasa. Nell'autunno 2009, i disordini nella provincia dell'Ecuador (nella Repubblica Democratica del Congo) hanno provocato l'attraversamento del confine di circa 115.000 persone.

Note

Congo, Repubblica Democratica del
Congo, Repubblica del